Сборная ДПИ — команда КВН Донецкого политехнического института.

История в КВН 
Команда была создана в 1987 году. Играла в Высшей лиге КВН в сезонах 1989 и 1990 годов, в обоих дошла до финала, но не выиграла. В сезоне 1990 года чемпионы определялись отдельно для каждого конкурса, и команда стала чемпионом в капитанском конкурсе.

Команда КВН ДПИ первая в истории КВН изобразила пародию на эстрадных звёзд в музыкальном конкурсе, за которую получила оценку «2» от Юлия Гусмана.

В 1989 году за пародию на Луи Армстронга и исполнение песни «Налей, Роза!» игроки команды были вызваны в прокуратуру по обвинению в антисемитизме.

В 1993 году команда ДПИ объединилась с командой УПИ (Екатеринбург) и эта сборная под названием «Дрим Тим» участвовала в играх сезона, дошла до финала, но не выиграла.

В 1996 году команда закончила выступления.

История после КВН 
Команда представляет основной состав донецкой радиостанции «Мега-радио», Фёдор Гапоненко является ныне директором этого радио (2010). Сергей Сивохо работает телеведущим. Он вёл передачи «Раз в неделю», «Как стать звездой!», «Скрытая камера». Ян Кузнецов и Сергей Гавронский — редакторы Западно-Европейской Лиги КВН. Михаил Агранат возглавляет Ассоциацию «КВН Украины». Исмаил Абдуллаев является директором регионального телеканала «Оплот ТВ» (Донбасс).

Состав 
 Михаил Агранат — капитан команды;
 Федор Гапоненко;
 Сергей Сивохо;
 Ян Кузнецов;
 Исмаил Абдуллаев;
 Сергей Гавронский;
 Сергей Юрченко;
 Эдуард Домрес;
 Александр Трей;
 Евгений Форштат;
 Виктор Гриза;
 Владимир Коссе.

ПостКВН 
Сергей Сивохо — ведущий телеигры «Вырванный из толпы».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Донецкий национальный технический университет
Команды КВН из СССР
Команды КВН с Украины